Zniewaga
 Zniewaga (film 1993)
 Zniewaga (film 2017)